Church Hill ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Church Hill (Alabama)
 Church Hill (Delaware)
 Church Hill (Georgia)
 Church Hill (Kentucky)
 Church Hill (Maryland)
 Church Hill (Mississippi)
 Church Hill (North Carolina)
 Church Hill (Pennsylvania)
 Church Hill (Tennessee)
 Church Hill (Texas)
 Church Hill (Virginia)
 Church Hill Village, Delaware

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Church Hill (Fairfield County, Connecticut)	
 Church Hill (Litchfield County, Connecticut, 237 m)	
 Church Hill (Litchfield County, Connecticut, 289 m)	
 Church Hill (Litchfield County, Connecticut, 291 m)	
 Church Hill (Litchfield County, Connecticut, 305 m)	
 Church Hill (New London County, Connecticut)	
 Church Hill (Kalifornien)	
 Church Hill (Maine)	
 Church Hill (Berkshire County, Massachusetts)	
 Church Hill (Worcester County, Massachusetts)	
 Church Hill (Hügel, Mississippi)	
 Church Hill (Montana)	
 Church Hill (Chenango County, New York)	
 Church Hill (Columbia County, New York)	
 Church Hill (Dutchess County, New York)	
 Church Hill (North Dakota)	
 Church Hill (Berks County, Pennsylvania)	
 Church Hill (Lackawanna County, Pennsylvania)	
 Church Hill (Northampton County, Pennsylvania, 176 m)	
 Church Hill (Northampton County, Pennsylvania, 180 m)	
 Church Hill (Wayne County, Pennsylvania)	
 Church Hill (Hügel, Tennessee)	
 Church Hill (Essex County, Vermont)	
 Church Hill (Franklin County, Vermont)	
 Church Hill (Hügel, Virginia)	

im NRHP gelisteten Objekte:
 Church Hill (Lexington), in Lexington, Virginia, ID-Nr. 79003079
 Church Hill Farm, in Mercersburg, Pennsylvania, ID-Nr. 80003498
 Church Hill Grammar School, in Pawtucket, Rhode Island, ID-Nr. 10000165
 Church Hill Grange Hall, in Hopkinsville, Kentucky, ID-Nr. 75000744
 Church Hill Industrial District, in Pawtucket, Rhode Island, ID-Nr. 82000135
 Church Hill North Historic District, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 97000958
 Church Hill Road Covered Bridge, in Lisbon, Ohio, ID-Nr. 75001347
 Church Hill Rural Historic District, in Natchez, Mississippi, ID-Nr. 00001054

Siehe auch:
 Church Hill Historic District